Ascandra är ett släkte av svampdjur. Ascandra ingår i familjen Leucaltidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Ascandra